Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Portugal Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl mexicko-americký pár Santiago González a Scott Lipsky, který se probojoval opět do finále a titul v něm obhájil.

Soutěž čtyřhry vyhrála třetí nasazená dvojice Santiago González a Scott Lipsky, když ve finále přehrála nejvýše nasazený uruguaysko-španělský pár Pablo Cuevas a David Marrero. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 6–3 a 3–6, rozhodl o vítězích až supertiebreak v poměru míčů [10–8].

Nasazení párů 
  Pablo Cuevas /  David Marrero (finále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  'Santiago González /  Scott Lipsky (vítězové)
  František Čermák /  Michail Jelgin (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Portugal Open 2014